Алес или Алёс — топоним:

Населённые пункты 
 Алес — город во Франции.
 Алес — город в Италии.
 Алёс — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Алес — посёлок в Суземском районе Брянской области.
 Алес — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лангедок-Руссильон.
 Алес — упразднённый посёлок в Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.
 Алёс — до 1964 года название посёлка Красный Алёс в Добрушском районе Гомельской области.

Реки 
 Алес — приток Знобовки.
 Алес (приток Малой Сумульты) — в Республике Алтай.

См. также 
 Олимпик Алес